Вано:

 Вано́ () — мужское имя; грузинская форма имени Иван. 
 «ВАНО» — всемирная ассоциация операторов АЭС.
 ВАНО (Всероссийское архитектурное научное общество) — творческая организация советских архитекторов, существовавшая в 1929—1932 годах.
 Вано — папуасский язык, на котором говорят в провинции Папуа в Индонезии.
 Вано — страна из  сёнэн-манги "One Piece"

См. также 
 Иванов-Вано, Иван Петрович